Andy Suzuki kan verwijzen naar:

 Andy Suzuki (jazzmusicus), een Amerikaanse jazzsaxofonist
 Andy Suzuki (popzanger), een Amerikaanse popzanger